Prva ljubezen je lahko:
 Prva ljubezen (album)
 Prva ljubezen (pesem)